Desa Pasirhalang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pasirhalang (administrativ by i Indonesien, lat -6,82, long 107,53), Jawa Barat, 
 Desa Pasirhalang (administrativ by i Indonesien, lat -6,92, long 106,97), Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar